Gerarda kan syfta på:

 släkte av ormar, se Gerarda prevostiana
 Gerarda Grootenraay, nederländsk poet